Labehn ist der deutsche Name zweier Orte in der polnischen Woiwodschaft Pommern:
 Łebień (Damnica) (Labehn, Kreis Stolp/Pommern)
 Łebień (Nowa Wieś Lęborska) (Labehn, Kreis Lauenburg/Pommern)